Avrille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Avrillé, Maine-et-Loire, Pays-de-la-Loire, 
 Avrillé, Vendée, Pays-de-la-Loire,